Україна Трофі () — перший міжнародний позашляховий трофі-рейд, що проводиться в Україні в шістьох категоріях — від стандартних повнопривідних позашляховиків до підготовлених автомобілів, квадроциклів, мотоциклів.

Трофі-рейди — змагання з подолання бездоріжжя, в якому, як правило, беруть участь позашляхові автомобілі, мотоцикли і квадроцикли. Головна відмінність трофі-рейдів від інших автомобільних змагань полягає в тому, що для того, щоб виграти, екіпаж повинен одночасно виконати декілька завдань: пройти спецділянку за визначений регламентом час і виконати низку спеціальних завдань на кожному етапі.

Ukraine Trophy — найдовший трофі-рейд в історії українського автоспорту. Перші офіційні змагання пройшли в 2011 році. Під егідою Автомобільної Федерації України була створена Асоціація розвитку позашляхових видів спорту. Саме вона стала організатором і натхненником трофі-марафону.
 
Змагання є унікальним як за довжиною маршрутів, так і за тривалістю його проведення.

Історія турніру 

Україна Трофі — найтриваліші автомобільні змагання на території України. В 2012 році такий рекорд було зафіксовано «Книгою рекордів України».

Перший міжнародний трофі-марафон Ukraine Trophy відбувся в липні 2011 року.

Маршрути Ukraine Trophy отримали схвалення Міністерства екології та узгоджені з Державним агентством лісових ресурсів України.

Ukraine Trophy 2011 

2 липня 2011 року в Києві на Майдані Незалежності стартував щорічний автомарафон Ukraine Trophy 2011, в якому взяли участь близько 200 позашляховиків.

Девіз трофі-рейду — «Пізнай Україну».

Траса Ukraine Trophy 2011 пролягала по маршруту Київ-Шацьк. Це найжорсткіша і найбільш протяжна ділянка в Україні, одна з найважчих в СНД. Довжина маршруту — 1200 км. Призовий фонд перегонів склав 500 000 гривень і був розподілений між переможцями у всіх категоріях.

Результати змагань 

Група ТР-1:

1 місце — Пономарчук Вікторі Мальцев Сергій

2 місце — Коваленко Ернесті Кравченко Родіон

3 місце — Вартанян Сергій і Коробов Василь

Група ТР-2:

1 місце — Циплаков Руслан і Майборода Віталій

2 місце — Свиріпа Леонід і Чорний Руслан

3 місце — Конохов Олексій і Безуглий Сергій

Група ТР-3:

1 місце — Янукович Віктор і Карбовский Едуард

2 місце — Пупов Сергій і Какулія Євген

3 місце — Філіпський Андрій і Чехута Валерій

Група ATV:

1 місце — Литвинов Павло і Новицький Віталий

2 місце — Хорошевський Андрій і Баликін Роман

3 місце — Позняк Іван і Позняк Владислав

Група UTV:

1 місце — Романенко Володимир і Міньков Дмитро

2 місце — Резніков Олексій і Єрш Михайло

3 місце — Іванов Микита і Макуха Максим

Група Open 33:

1 місце — Халаімов Денис і Монастирьов Віталій

2 місце — Бидюк Віктор і Грицьков Роман

3 місце — Яценко Олексій і Макаренко Олександр

Група Туризм:

1 місце — Счисленок Олександр і Євглевський Кирил

2 місце — Васильєв Ігор і Драганов Олексій

3 місце — Созінов Володимир і Володарський Геннадій

Ukraine Trophy 2012 

1-7 липня 2012 року в Україні пройшов другий міжнародний трофі-марафон «Україна Трофі» за маршрутом Київ-Шацьк, за яким проходив турнір і в 2011 році. Старт гонки відбувся на Майдані Незалежності в Києві 1 липня.

В 2012 році гонка була офіційно включена в залік Чемпіонату Росії з трофі-рейдів — разом з українськими спортсменами на старт вийшли і російські екіпажі.

Результати змагань 

Група ТР-1:

1 місце — Коваленко Ернест і Кравченко Родіон

2 місце — Косіонов Вадим і Павленко Дмитро

3 місце — Косіонов Дмитро і Тарсюк Сергій

Група ТР-2:

1 місце — Олексій Конохов і Сергій Безуглий

2 місце — Юрій Сальков і Віталій Лавро

3 місце — Сергій Єршов і Андрій Бурахович

Група ТР-3:

1 місце — Олег Тригуба і Роман Горбаченко
 
2 місце — Олександр Михайлов і Роман Опаленов

3 місце — Чехута Валерій і Філліпський Андрій

Група Open 33:

1 місце — Улезко Дмитро і Семка Сергій

2 місце — Свирипа Леонід і Чорний Руслан

3 місце — Олексій Яценко і Олександр Макаренко

Группа ATV:

1 місце — Андрій Хорошевский і Роман Баликін

2 місце — Павло Литвинов і Віталій Новицький
 
3 місце — Іван Позняк і Владислав Позняк

Група UTV:

1 місце — Денис Халаїмов і Виталій Монастирьов

2 місце — Олексій Резніков і Михайло Єрш

3 місце — Олександр Пархоменко і Геннадій Пархоменко

Група Туризм-Авто:

1 місце — Сергій Волик і Антон Чудайкін

2 місце — Ярослав Конта і Павло Гончаров
 
3 місце — Ігор Васильєв і Олексій Драганов

Група Туризм-ATV:

1 место — Олексій Горащенко і Сергій Малик

2 место — Анатолій Лівий і Валерій Іванов

Командний залік:

1 місце — «Off-road Group» (Харків)

2 місце — «Ukraine Racing»(Київ)

3 місце — «Направление» (Одеса)

4 місце — «Міда-Трофі ОСОУ» (Запоріжжя)

Ukraine Trophy 2013 

29 червня — 4 липня пройшов третій міжнародний трофі-марафон Україна Трофі. Маршрут Ukraine Trophy 2013 протяжністю більше 1200 км проходив по території трьох областей — Київської, Житомирської і Рівненської: Київ — Ясногородка — Овруч — Олевськ — Сарни.
 
Урочистий старт відбувся 29 червня на Майдані Незалежності в Києві. Стартували більш ніж 100 екіпажів на стандартних та модифікованих позашляхових автомобілях, на квадроциклах та багі.
 
Вперше в рейді брав участь спостерігач — еколог, а всі екіпажі підписали Кодекс екологічної відповідальності, що регламентує поведінку автогонщиків під час змагань.

Результати змагань 

Група ТР-1:

1 місце — Косінов Дмитро і Тарасюк Сергій
 
2 місце — Брусєнцов Володимир і Корнієнко Віталій

3 місце — Кучер Андрій і Мухопад Віталій

Група ТР-2:

1 місце — Єршов Сергій і Бурахович Андрій

2 місце — Сальков Юрій і Лавро Віталій

3 місце — Гуртовой Олександр і Ковальов Олександр

Група ТР-3:

1 місце — Подолянка Олександр і Сєдаков Олексій

2 місце — Михайлов Олександр і Арсланова Марія
 
3 місце — Тригуба Олег і Горбаченко Роман

Група Open 33:

1 місце — Улезко Дмитро і Сьомка Сергій

2 місце — Панишев Андрій і Монастирьов Віталій

3 місце — Рахмайлов Євген і Семенов Сергій

Група ATV:

1 місце — Литвинов Павло і Новицький Віталій

2 місце — Позняк Іван і Позняк Владислав

3 місце — Лохман Ігор і Орловський Денис

Група UTV:

1 місце — Резніков Олексій і Єрш Михайло

2 місце — Пархоменко Олександр і Пархоменко Геннадій

3 місце — Ісаєв Герман і Сільченков Денис
 
Група Туризм:

1 місце — Скалецкий Сергій і Скалецька Людмила

2 місце — Наумова Наталія і Бельський Володимир

3 місце — Слюсаренко Валерій і Ковтун Андрій

Група Туризм-мото:

1 місце — Казанцев Володимир і Степанець Юрій

2 місце — Логвиненко Сергій і Логвиненко Олександр

Командний залік:

1 місце — Ukraine Racing (Київ)

2 місце — Offroad Group (Харків)

3 місце — Міда-Трофі (Запоріжжя)

Організатори турніру 

Асоціація розвитку позашляхових видів спорту — президент Асоціації, керівник комітету з трофі-рейдів ФАУ Сергій Осадчий;

Національний олімпійський комітет України — президент Сергій Бубка;

Автомобільна Федерація України — член президії Віктор Янукович.

Екологічна відповідальність 

Маршрут «Україна Трофі» пролягає поруч з трьома заповідниками: Поліським, Рівненським і Шацьким. Крім загальної екологічної дисципліни, регламент зобов'язує всіх учасників змагань суворо дотримуватися таких правил на будь-якій ділянці маршруту : всі транспортні засоби — учасники змагань мають право заправлятися паливом тільки на стаціонарних АЗС. Обов'язкове використання корозахисного покриття (стропа) — плаского, нееластичного ременя шириною не менше 50 мм і довжиною від 2 — 2,5 м, що гарантує збереження цілісності кори дерев, на які, при необхідності, кріпляться троси лебідки.

Обов'язкове використання спеціального килимка під час ремонту транспортного засобу — килимок стелиться під транспортний засіб, щоб уникнути будь-якого пролиття масла, бензину, іншої рідини на ґрунт.
Враховуючи, що практично вся дистанція гонки проходить по бездоріжжю, фактор тиску автомобілів та квадроциклів на ґрунт є досить актуальним. Всі види транспортних засобів, які беруть участь у змаганні, мають гуму збільшених розмірів та зменшену вагу. Це дає можливість зменшити тиск на ґрунт в 2-4 рази в порівнянні з серійними легковиками.
Під час змагань суворо заборонено мити транспортні засоби в будь-яких водоймах. Організатор спеціально передбачив пересувну мийку в кожному таборі.

Всі учасники змагань традиційно оплачують екологічний внесок за право проїзду по територіях заповідників. А учасникам «Україна Трофі» організатори також запропонували додатково зробити добровільний благодійний внесок на рахунок Шацького національного парку.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт Україна Трофі 

Автоспорт
Міжнародні спортивні змагання в Україні